Павел Павлович Табаченко (род. 1929) — советский горняк, передовик производства в угольной промышленности. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Родился  8 марта 1929 года в селе Павловка, Азовского района, Ростовской области в рабочей семье.

После окончания горно-промышленной школы, поступил на шахту № 7 треста «Несветайантрацит» комбината «Шахтантрацит» Ростовуголь в Ростовской области, работал проходчиком, помощником машиниста врубовой машины, бутопосадчиком.

В 1951 году назначен бригадиром бутопосадчиков. Бригада П. П. Табаченко внедряя комплексную механизацию труда и прогрессивные методы управления кровли, добивалась высоких производительных показателей и способствовала росту угледобычи.

26 апреля 1957 года  «за выдающиеся успехи в деле развития угольной промышленности в годы пятой пятилетки и в 1956 году» Указом Президиума Верховного Совета СССР  Павел Павлович Табаченко было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Медали «Серп и Молот» и Орденом Ленина.

С 1971 года был делегатом XXIV съезда КПСС. Жил в городе Новошахтинск.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (26.04.1957)
 Орден Ленина (1957)

Примечания

Литература 
 Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь / сост. Музалевский М. В. — : РИЦ "Кавалер", 2008 г.
 Герои труда Дона : биобиблиографический справочник : К 70-летию учреждения звания "Герой Социалистического Труда" / М-во культуры Ростовской обл., Донская гос. публичная б-ка ; [сост. Зайцева Н. Н., Керасир О. Б., Петросян Л. К.]. - Ростов-на-Дону : Донская гос. публичная б-ка, 2008 г. — 499 с.

Персоналии:Социалистическое соревнование
Делегаты XXIV съезда КПСС